Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България, съкратено СДЖПБ (БУЛСТАТ: 131171598), е гражданско сдружение с идеална цел.

Настоящият му председател е Васил Настев. Печатният орган на сдружението е списание „Сетива“.

Вижте също 
 Болест на Паркинсон
 Сетива (списание)
 Васил Настев

Екстрапирамидни и двигателни нарушения
Здравни организации в България